

Sigle 
 Gamma-Ray Astronomy – astronomia dei raggi gamma
 Gamma Ray Attenuation
 Grande Raccordo Anulare – autostrada tangenziale di Roma

Codici 
 GRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gamarra (Colombia)
 GRA – codice vettore ICAO di Great American Airways
 GRA – codice identificativo del locator e del TACAN di Grazzanise, radioassistenza per la navigazione aerea

Persone 
 Eugenio Gra – ingegnere italiano
 Giulio Gra – ingegnere e architetto italiano

Altro 
 GRA – abbreviazione di GRaphic Arts, arti grafiche